F101, F.101 nebo F-101 může označovat různé pojmy:

 McDonnell F-101 Voodoo – americký nadzvukový stíhací letoun
 General Electric F101 – dvouproudový letecký motor
 Presidente Trujillo (F101) – označení užívané Dominikánským námořnictvem pro ex-kanadskou fregatu HMCS Carlplace (K664) třídy River
 HMS Yarmouth (F101) – britská fregata třídy Rothesay
 Álvaro de Bazán (F101) – španělská fregata třídy Álvaro de Bazán
 Maki F101 – vůz Formule 1 značky Maki z roku 1974